Гелатао де Хуарез има више значења:

 Општина Гелатао де Хуарез (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Гелатао де Хуарез (Гелатао де Хуарез, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику